Шур — село, Замойський повіт, Люблінське воєводство, Польща
 Шур — присілок, Балезінський район, Удмуртія, Росія

Див. також 
 Грубий Шур
 Лудзя-Шур
 Чур